Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит состав городского округа Саратова.

История 
Посёлок центральной усадьбы плодосовхоза «15 лет Октября» был образован в 1933 году на месте существовавшей в дореволюционные времена овчарни. В советский период посёлок сначала входил в Карамышский район, а затем вошёл в состав Рыбушанского сельсовета Саратовского района.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в юго-западной части Саратовского района, вблизи к селу Рыбушка, на берегу реки Карамыш. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 7 км, до областного центра составляет 50 км. С областным центром посёлок связан автодорогой с твёрдым покрытием.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» пять улиц: Новая, Садовая, Советская, Центральная, Школьная и одна территория совхоза 15 лет «Октября».

Население 

В селе проживает:

Инфраструктура 
В посёлке работают основная образовательная школа (до 1979 года начальная), сельский дом досуга, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Имеется детская игровая площадка.

Транспорт 
В посёлок можно добраться на маршруте общественного транспорта 285 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Фотогалерея

Посёлок на фотографиях

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района